Никола́й Семёнович Конова́лов () — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Калининградского обкома КПСС (1961—1984). Известен тем, что распорядился снести Кёнигсбергский замок, а также руководил работами по его сносу.

Биография 
Родился в деревне Большая Кибья (ныне —  Удмуртии) в крестьянской семье. По национальности русский.

В 1948 году окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б).

Член ВКП(б) с 1929 года.

В феврале-ноябре 1925 года — секретарь сельского Совета д. Средние Юри, в 1925—1926 годах — заведующий кассой, заместитель заведующего Финансовой частью исполнительного комитета Больше-Кибьинского волостного Совета, в 1926—1927 годах — ответственный секретарь Больше-Кибьинского волостного комитета РКСМ. В 1928—1929 годах — пропагандист Можгинского уездного комитета ВКП(б) в Бемыжской волости, в 1929—1930 годах — председатель правления Бемыжского сельскохозяйственного кредитного товарищества Вотской автономной области.

С 1928 по 1942 год находился на советской и партийной работе в Удмуртской АССР:
 1931—1932 гг. — председатель исполнительного комитета Граховского районного Совета,
 1933—1934 гг. — председатель исполнительного комитета Сюмсинского районного Совета,
 1934—1936 гг. — председатель исполнительного комитета Глазовского районного Совета,
 1936—1938 гг. — первый секретарь Ярского районного комитета ВКП(б),
 1938—1940 гг. — первый заместитель народного комиссара земледелия Удмуртской АССР,
 1940—1942 гг. — заведующий отделом Удмуртского областного комитета ВКП(б).

В 1943—1946 годах — ответственный организатор, инструктор Управления кадров ЦК ВКП(б), в 1948—1949 годах — инспектор ЦК ВКП(б).

С 1949 по 1951 год — первый секретарь Калининского областного комитета ВКП(б), одновременно с 1949 по 1950 год — первый секретарь Калининского городского комитета ВКП(б).

С 1951 по 1952 год — инструктор отдела партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК ВКП(б).

В 1952—1954 годах — заместитель заведующего сектором, заведующий сектором отдела партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК КПСС.

С 1954 по 1955 год — заведующий сектором отдела партийных органов ЦК КПСС.

В 1956—1961 годах — второй секретарь Калининградского областного комитета КПСС.

С 1961 по 1984 год — первый секретарь Калининградского областного комитета КПСС. Инициировал снос Кёнигсбергского замка в Калининграде. Несмотря на протесты, в 1967 году развалины замка были взорваны.

В эти годы в области началась добыча нефти, построен газопровод, десятки промышленных предприятий. «Газпромавтоматика», «Микродвигатель», «Стройдормаш», «Кварц», комбинат крупнопанельного домостроения, был создан рыбопромышленный комплекс.

Член ЦК КПСС (1961-1986). Избирался делегатом XXII (1961), XXIII (1966), XXIV (1971), XXV (1976) и XXVI (1981) съездов КПСС..

С 1984 по декабрь 1987 года — член Комитета партийного контроля при ЦК КПСС.

Избирался депутатом:
 от Калининской области: 
 Совета Союза Верховного Совета СССР 3-го созыва (1950—1954);
 от Калининградской области:
 Верховного Совета РСФСР 5-го созыва (1959—1963);
 Совета Союза Верховного Совета СССР 6-го (1962—1966), 7-го (1966—1970), 8-го (1970—1974), 9-го (1974—1979) и 10-го (1979—1984) созывов.

В декабре 1987 года вышел на пенсию.

Умер 22 октября 1993 года в Москве. Похоронен в колумбарии Нового Донского кладбища (колумбарий 22, секция 25),.

Семья 

Жена — Глафира Васильевна (1912-1996), дочь и сын — Элеонора и Дмитрий.

Награды и звания 
 орден Отечественной войны II степени (13.7.1945)
 два ордена Трудового Красного Знамени (22.8.1957, 13.4.1963)
 три ордена Ленина (27.4.1966, 28.7.1971, 19.12.1977)
 орден Октябрьской Революции (11.12.1973)
 орден «Знак Почёта» (18.12.1987).

Примечания

Источники 
 
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&AED/2dcb6e28/index Биография на az-libr.ru]
 Комсомольская правда — Калининград: 23 года с Коноваловым

Председатели районных исполкомов РСФСР
Персоналии:Граховский район
Персоналии:Сюмсинский район
Персоналии:Глазовский район
Первые секретари районных комитетов КПСС
Персоналии:Ярский район
Первые секретари Калининского горкома КПСС
Первые секретари Калининского обкома КПСС
Вторые секретари Калининградского обкома КПСС
Первые секретари Калининградского обкома КПСС
Заведующие секторами отделов ЦК КПСС
Инспекторы ЦК КПСС
Члены ЦК КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Члены Центральной контрольной комиссии КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Депутаты Совета Союза 3-го созыва
Депутаты Совета Союза 6-го созыва
Депутаты Совета Союза 7-го созыва
Депутаты Совета Союза 8-го созыва
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Депутаты Совета Союза 10-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР